Versión puede puede referirse a:

 El proceso de desarrollo de software:
 control de versiones;
 versión de software;  
 Versión, un álbum de Mark Ronson;
 Versión (música), una nueva interpretación que se hace de una canción.